Voici la liste des planètes mineures numérotées de 415001 à 416000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 415001 à 416000

415001-415100

415101-415200

415201-415300

415301-415400

415401-415500

415501-415600

415601-415700

415701-415800

415801-415900

415901-416000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 400 001 à 500 000